Ostrogoda (rei) - rei gótico do 
 Ostrogoda (filha de Teodorico) - nobre gótica, filha de Teodorico, o Grande